Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2017. (У-23) је 11. првенство организовано под надзором Европске атлетске асоцијације ЕАА. Одржано је у Бидгошчу од 13. до 16. јула 2017. на стадиону Жђислав Кшишковјак.

Сагласно правилима првенства могли су учествовати такмичари рођени 1995—1997.

Земље учеснице 
Учествовала су 1.059 спортисте из 47 земаља.

  Азербејџан 2 (1+1)
  Андора 1 (1+0)
  Аустрија 17 (9+8)
  Белгија 18 (9+9 )
  Белорусија 28 (16+12)
  Босна и Херцеговина 3 (2+1)
  Бугарска 7 (5+2)
  Гибралтар 2 (1+1)
  Грузија 2 (1+1)
  Грчка 15 (8+7)
  Данска 14 (9+5)
  Естонија 13 (4+9)
  Израел 8 (7+1)
  Ирска 20 (13+7)
  Исланд 9 (5+4) 
  Италија 83 (42+41)
  Јерменија 1 (1+0) 
  Кипар 8 (3+5)
  Косово 1 (о+1)
  Летонија 10 (6+4)
  Литванија 22 (12+10)
  Луксембург (3)
  Мађарска 32 (19+13)
  Македонија 2 (1+1)
  Малта 2 (1+1)
  Молдавија 5 (2+3)
  Независни спортисти
  Немачка 75 (41+34)
  Норвешка 27 (12+15)
  Пољска 64 (27+37)
  Португалија 29 (15+14)
  Румунија 27 (19+8)
  Сан Марино 2 (2+0)
  Словачка 15 (9+6)
  Словенија 12 (5+7)
  Србија 10 (2+8)
  Турска 45 (25+20)
  Уједињено Краљевство 53 (31+22)
  Украјина 50 (25+25)
  Финска 42 (22+20)
  Француска 61 (33+28)
  Холандија 20 (10+10)
  Хрватска 18 (9+9)
  Чешка 33 (19+14)
  Швајцарска 34 (13+21)
  Шведска 42 (24+18)
  Шпанија 65 (39+26)

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи, осми 1 бод.

Вишеструки освајачи медаља

Рекорди 
На овом Првенству постигнуто је 5 рекорда Европских првенстава за млађе сениоре, 6 националних рекорда и 21 национални рекорд за млађе сениоре.

Рекорди европских првенстава за млађе сениоре У-23 (5)

Национални рекорди у атлетици на отвореном (8)

Референце

Спољашње везе 

 
 Сатница такмичења
 Билтен Првенства

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2017.
Европско првенство у атлетици за млађе сениоре
Атлетика у 2017.
Атлетика у Пољској